Lexeiba est un nom de lieu porté par :

 Le département de Lexeiba, un département mauritanien de la région de Gorgol ;
 Lexeiba 1, une commune mauritanienne de la région de Gorgol ;
 Lexeiba 2, une commune mauritanienne de la région de Trarza.